Das Moorilla Hobart International 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 7. bis zum 15. Januar 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Jarmila Groth und Bethanie Mattek-Sands, das Groth in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Sara Errani / Roberta Vinci in zwei Sätzen gegen Kateryna Bondarenko / Līga Dekmeijere.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Hobart
Hobart City